Serie B je drugi najveći rang talijanskog nogometa. U ligi se natječe 22 momčadi.

Serie B je sadržavala 20 momčadi do sezone 2002./03. Kasnije je bila proširena na 24 momčadi u sezoni 2003./04., sve do nelegalnih problema oko ispadanja Catanije. Serie B je ponovo mijenjala broj klubova i vratila ih je na broj 24 u sezoni 2004./05., tada je i Serie A mijenjala broj klubova i s 18 momčadi proširila je na 20 momčadi.

Od 2008. Serie C1 nosi ime Lega Pro Prima Divisione, dok je sestrinska Serie C2 promijenila ime u Lega Pro Seconda Divisione.

Promocije po sezonama

Vanjske poveznice 
Lega Serie B 

Talijanska nogometna natjecanja
Drugoligaška nogometna natjecanja